A Natação nos Jogos Pan-Americanos foi introduzido em 1951, em Buenos Aires.

Quadro de Medalhas 1951–2015

Ligações Externas 
 Sports123

 
Competições de natação
Modalidades nos Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos
Jogos Pan-Americanos